

Antroponimi 
Marx – nome proprio di persona italiano maschile

Fisica
 generatore di Marx - circuito elettrico di alta tensione, ideato da Erwin Otto Marx (1924)

Geografia
Marx o Marks – città dell'Oblast' di Saratov, Russia

Persone 
Adolf Bernhard Marx – compositore, musicologo e critico musicale tedesco
Chico Marx – attore e comico statunitense
Eleanor Marx – attivista, traduttrice e sindacalista britannica, figlia di Karl
Fennis Marx Dembo -  ex cestista statunitense
Gary Marx – chitarrista britannico
George Marx – entomologo e aracnologo statunitense
Groucho Marx – attore, comico e scrittore statunitense
Gummo Marx – attore e comico statunitense
György Marx – fisico, docente e astrofisico ungherese
Harpo Marx – attore e comico statunitense
Hellmuth Marx – scultore austriaco
Jenny Marx -  nobildonna tedesca, moglie di Karl Marx
Joachim Marx – calciatore polacco
Josef Marx – calciatore tedesco
Joseph Marx – compositore, insegnante e critico musicale austriaco
Karl Marx –  filosofo, economista, storico, sociologo e giornalista tedesco
Laura Marx – attivista tedesca, figlia di Karl
Leslie Marx – schermitrice statunitense
Magdeleine Marx-Paz - scrittrice, giornalista e politica francese
Malcolm Marx – rugbista sudafricano
Michael Marx –  schermidore statunitense
Minnie Marx - manager tedesca naturalizzata statunitense
Oscar Marx – politico statunitense
Patricia Marx – cantante brasiliana
Philipp Marx –  tennista tedesco
Reinhard Marx – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco
Richard Marx – cantautore, compositore e produttore discografico statunitense
Robert Marx –  schermidore statunitense
Roberto Burle Marx – architetto brasiliano
Thorben Marx – calciatore tedesco
Wilhelm Marx – politico tedesco
Zeppo Marx – attore e comico statunitense

Pagine correlate 
Karl Marx (disambigua)